Wecker est un nom propre allemand, signifiant « réveil » qui peut désigner :

Lieu 
 Wecker, une section de la commune luxembourgeoise de Biwer :

Patronyme 

 Anna Wecker (? - 1596), écrivaine allemande;
 Andreas Wecker (1970), gymnaste allemand ;
 Georg Wecker (1550 − 1622), artisan ivoirier allemand ;
 Georg Caspar Wecker (1632 − 1695), organiste et compositeur baroque allemand ;
 Johann Jakob Wecker (1528 - 1585 ou 1586), médecin et philosophe suisse ;
 Kendra Wecker (1982), joueuse américaine de basket-ball ;
 Louis de Wecker (1832 - 1906), ophtalmologue allemand, autrichien et français.